Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 3-as, továbbá -as, 3A, 3B, 3C, 3E, 3É, 3G, 3H, 3K, 3M, 3T, 3V, 3Y, illetve C3-as, M3-as, MU3-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 3-as busz (Baja)

 3-as busz (Balassagyarmat)
 3B busz (Balassagyarmat)
 3C busz (Balassagyarmat)

 3-as busz (Balatonfüred)

 3-as busz (Balatonfűzfő)

 3-as busz (Balmazújváros)

 3-as busz (Bátonyterenye)
 3A busz (Bátonyterenye)
 3C busz (Bátonyterenye)

 3-as busz (Békéscsaba)
 3G busz (Békéscsaba)megszűnt
 3K busz (Békéscsaba)megszűnt
 3M busz (Békéscsaba)
 3V busz (Békéscsaba)

3-as busz (Budapest, 1951–2008)megszűnt
-as busz (Budapest, 1977–2008)megszűnt
3É busz (Budapest, 1985–2005)megszűnt
3V busz (Budapest, 1981–1990)villamospótló, megszűnt
 MU3-as busz (Budapest)időszakos

 3-as busz (Cegléd)
 3A busz (Cegléd)

 3-as busz (Dunakeszi)

 3-as busz (Dunaújváros)

 3-as busz (Eger)
 3A busz (Eger)

 3-as busz (Esztergom)megszűnt

 3-as busz (Gyöngyös)

 3-as busz (Győr)megszűnt

 3-as busz (Hajdúszoboszló, 2020–)
 3-as busz (Hajdúszoboszló, 1989–2013)megszűnt

 3-as busz (Kaposvár)

 3-as busz (Kazincbarcika)
 3B busz (Kazincbarcika)

 3-as busz (Kecskemét)
 3A busz (Kecskemét)

 3-as busz (Keszthely)

 3-as busz (Komárom)

 3-as busz (Kőszeg)
 3A busz (Kőszeg)
 3C busz (Kőszeg)

 3-as busz (Lenti)

 3-as busz (Makó)

 3-as busz (Miskolc)
 3A busz (Miskolc)
 3B busz (Miskolc)megszűnt
3N busz (Miskolc)megszűnt
3T busz (Miskolc)megszűnt
3V busz (Miskolc)megszűnt

 3-as busz (Mosonmagyaróvár)
 3K busz (Mosonmagyaróvár)

 C3-as busz (Nagykanizsa)

 3-as busz (Nyíregyháza)
 3A busz (Nyíregyháza)

3-as busz (Oroszlány)megszűnt

 3-as busz (Pápa)

3-as busz (Pécs)
3E busz (Pécs)

 3-as busz (Salgótarján)
 3A busz (Salgótarján)megszűnt
 3B busz (Salgótarján)megszűnt
 3C busz (Salgótarján)
 3D busz (Salgótarján)megszűnt
 3E busz (Salgótarján)megszűnt
 3G busz (Salgótarján)megszűnt
 3K busz (Salgótarján)megszűnt
 3Y busz (Salgótarján)megszűnt
 M3-as busz (Salgótarján)megszűnt

 3-as busz (Siófok)

 3-as busz (Sopron)
 3A busz (Sopron)megszűnt
 3M busz (Sopron)megszűnt
 3Y busz (Sopron)

 3-as busz (Szekszárd)
 3A busz (Szekszárd)

 3E busz (Székesfehérvár)megszűnt

 3-as busz (Szolnok)
 3Y busz (Szolnok)
 M3-as busz (Szolnok)megszűnt

 3A busz (Szombathely)megszűnt
 3H busz (Szombathely)megszűnt

 3-as busz (Tata)

 3-as busz (Tatabánya)
 3A busz (Tatabánya)
 3G busz (Tatabánya)
 3T busz (Tatabánya)megszűnt

 3-as busz (Tiszaújváros)

 3-as busz (Törökbálint)megszűnt
 3A busz (Törökbálint)megszűnt

 3-as busz (Újszász)

 3-as busz (Veszprém)

 3-as busz (Zalaegerszeg)
 3C busz (Zalaegerszeg)
 3Y busz (Zalaegerszeg)